Giscó o Gisgó (en llatí Gisco o Gisgo, en grec antic Γίσκων o Γέσκων) fill d'Amilcar, el general mort a la batalla d'Himera (480 aC).

A causa del desastre del seu pare, Giscó va ser obligat a expatriar-se de Cartago i va anar a viure a Selinunt. Fou el pare del general Anníbal que va dirigir la segona expedició a Sicília el 409 aC durant la Guerra de Sicília (600 aC-265 aC), segons Diodor.

Referències 

Cartaginesos